Spojení písmen M a číslice 43 může mít různé významy:

 Messier 43 – emisní mlhovina v souhvězdí Orionu, známá jako De Mairanova mlhovina
 Dálnice M43 (Maďarsko) – dálnice v Maďarsku